Condado de Rusk es el nombre de dos condados en los Estados Unidos:

  Condado de Rusk (Texas).
  Condado de Rusk (Wisconsin).